

Anthroponyme

Nom de personne 
  () est un commandant militaire grec de Mytilène, connu pour avoir soutenu Darius le Grand lors de sa campagne de Scythie (vers 513 ), à la tête des Mytiléniens.

Patronyme 

  (1966-), un auteur américain de nouvelles et de thrillers d'espionnage et de géopolitique ;
  (1828-1897), un artiste américain de minstrel show ;
  (1883-1959), un ingénieur américain en génie industriel ;
  (1812-1906), un inventeur, industriel et homme politique américain.
 Loring Coes Jr. (1915-1978), un chimiste américain, notamment connu pour avoir synthétisé la coésite.

Toponyme 
  est une bourgade de la région de la Sunshine Coast (Queensland, Australie).